Юрий Сомов:
 Сомов, Юрий Семёнович (род. 1935) — фотокорреспондент, фотохудожник, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Сомов, Юрий Соломонович (1918—2004) — советский архитектор и дизайнер; кандидат искусствоведения.